Ле-Плессі́-л'Еше́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на південний захід від Парижа, 37 км на захід від Орлеана, 26 км на північ від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ле-Плессі-л'Ешель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Плессі-л'Ешель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер